Razdólnoie - Раздольное  - és un poble (un possiólok) de la República de Crimea, a Rússia, que el 2021 tenia 7.124 habitants. Pertany al districte rural de Razdólnoie.

Referències 

Possiolki de la República Autònoma de Crimea